hrabstwo Wyoming (ang. Wyoming County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Wyoming (ang. Wyoming County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Wyoming (ang. Wyoming County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia